Александар Робов (Пловдив, 28. март 2002) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Видеографија

Фолклорни спотови 

Рођени 2002.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи